Исмаил Юсупов:
 Юсупов, Исмаил Абдурасулович (1914—2005) — советский партийный деятель.
 Юсупов, Исмаил Аксанович (1922—1992) —  старший сержант, Герой Советского Союза.